Il singolare del torneo di tennis Des Moines Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pancho Gonzales che ha battuto in finale Georges Goven 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Des Moines Open 1972